

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Faq“ beginnt.

Faq 



Faqi 
 Faqīh, Saʿd al- (* 1957), arabischer Reformer
 Faqiryar, Mansur (* 1986), afghanischer Fußballtorhüter